Adalbero II. ist der Name folgender Personen:

 Adalbero II. (Metz) (958–1005), Bischof von Verdun und Metz
 Adalbero II. (Basel) († 1025), Bischof von Basel 
 Adalbero II. von Ebersberg (zwischen 980 und 985–1045), Graf von Ebersberg